Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Albert Portas e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Diego del Río e Mariano Hood 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Diego del Río /  Mariano Hood (finale)

 Eric Taino /  Jack Waite (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1999